lonża (wspinaczka) – lina stosowana we wspinaczce solowej jako autoasekuracja
 lonża (jeździectwo) – lina, na której prowadzony jest koń podczas lekcji jazdy